Galdes (variante : Galdies) est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  Raquel Galdes (né en 1996), chanteuse maltaise ; 
  (né en 1983), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais